Юсупов, Магомед Юсупович:
 Юсупов, Магомед Юсупович (1912—1983) — участник Итальянского Сопротивления.
 Юсупов, Магомед Юсупович (1935—2018) — советский государственный деятель.